Рожновский — фамилия и название нескольких населённых пунктов:

Персоналии 
 Рожновский, Антон Александрович (1902—198?) — советский инженер и учёный, изобретатель башни Рожновского.
 Рожновский, Павел Стефанович (в монашестве Пантелеймон; 1867—1950) — епископ Русской Церкви, экзарх Белоруссии, архиепископ и митрополит Минский и Белорусский.

Топонимы 
 Рожновский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Рожновский — посёлок в Выксунском районе Нижегородской области.

См. также 
 Рожновский сельский совет
 Рожновский мыс — мыс на Рыбинском водохранилище